Армейский — посёлок в Троицком административном округе Москвы  (до 1 июля 2012 года в составе Подольского района Московской области). Входит в состав поселения Михайлово-Ярцевское. По данным на 2005 год в посёлке проживало 156 человек. Прежнее наименование - поселок имени Горького.

Расположение 
Посёлок Армейский расположен примерно в 12 км к юго-западу от центра города Троицка и примерно в 22 км к западу от центра города Подольска. Посёлок окружают леса. В километре к юго-востоку от посёлка проходит Калужское шоссе. Кадастровый номер посёлка Армейский: 50:27:0030150:167 .

Территории (по КЛАДР РФ) 
Территории, перечисленные ниже, на самом деле географически могут и не находиться внутри самого посёлка, а бывают разбросаны вокруг него, на площади в несколько квадратных километров, в границах поселения Михайлово-Ярцевского. Тем не менее, по КЛАДР все они классифицируются, как улицы посёлка Армейский, а в названии содержат слово Территория. Так как эти территории возникали и благоустраивались под началом инициативных групп (правлений СНТ, правлений ДСК, дирекций КП и т.п.), то исторически сложилось, что в границах каждой из этих территорий обычно присутствует Территориальное общественное самоуправление. Каждый из перечисленных ниже территориальных объектов имеет свой уникальный кадастровый номер.

Транспорт 
 Из поселка до метро «Теплый Стан» ходит автобус № 515.
 Автобус № 874 от Троицка (микрорайон «В») до Секерино, с остановкой «Поворот на поселок Армейский».

Примечания 

Населённые пункты Троицкого административного округа